Ньогу Демба-Нюрен (, 26 июня 1979 года, Бакау) — гамбийский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
В раннем возрасте переехал в Швецию, где и начал карьеру футболиста в скромном клубе "Фалу". Вскоре форварду удалось пробиться в элитную лигу. Там африканец выступал за "Хеккен". Несколько лет нападающий провел в Греции и в сезоне 2003/04 становился чемпионом страны в составе "Панатинаикоса". Позднее Демба-Нюрен играл в скандинавских странах, а часть сезона 2010/11 провел в английском "Ноттс Каунти". Завершал свою карьеру нападающий  низших шведских лигах.

В сборной 
За сборную Гамбии Ньогу Демба-Нюрен дебютировал только 10 июля 2006 года в матче против Алжира (0:1). Всего в расположение национальной команды он вызывался в течение пяти лет. За это время нападающий провел за гамбийцев 12 игр, в которых забил три гола.

Достижения 
  Чемпион Греции (1): 2003/04.
  Обладатель Кубка Греции (1): 2003/04.
  Обладатель Кубка Дании (1): 2012/13.
  Финалист Кубка Дании (1): 2005/06.
  Финалист Кубка Греции (1): 2002/03.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru
 

Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК ПАС Янина
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Керкира»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Браге»
Игроки ФК «Далькурд»